

Geografi 
Manitou kan syfta på följande platser:

Kanada

Manitou, Manitoba, ort,

USA 

 Manitou (ort i USA, Kentucky), Hopkins County, 
 Manitou (ort i USA, Oklahoma), Tillman County,

Övrigt 
låt av black metal-bandet Venom
varumärke på grävmaskiner med mera 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar